Regentschap in Indonesië
 Pacitan (regentschap), een regentschap in de provincie Oost-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Pacitan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Pacitan (plaats), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java